Се́нфорд () — англомовне прізвище, що походить від такого ж особового чоловічого імені із давньоанглійськими коренями.

Відомі носії прізвища:
  (; 1885—1969) — американський актор.
  (; 1979) — канадський хокеїст, воротар.
 Марк Сенфорд (; 1960) — американський політик з Республіканської партії.
  (; 1976) — американська професійна баскетболістка.
 Террі Сенфорд (; 1917—1998) — політик-демократ США.

Див. також 
 Сендфорд

Примітки